Sjöängen kan avse:
 Sjöängen, Ekerö kommun – ett färjeläge på Munsö, Ekerö kommun
 Sjöängen, Stockholms kommun – ett informellt område i Örby slott, Stockholms kommun
 Sjöängens naturreservat – ett naturreservat i Falköpings kommun